Marko Palo, finski hokejist, * 26. september 1967, Jyväskylän mlk, Finska.

Palo je v finski ligi igral za klube HPK Hämeenlinna, Espoo Blues in Ässät Pori. Od tega trinajst sezon za klub HPK Hämeenlinna, ki je tudi upokojil njegov dres s številko 13. Ob tem je igral tudi za klube HV 71 in Malmö IF v švedski ligi ter HC Vsetín v češki ligi.

Za finsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil bronasto medaljo, in treh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik po ene zlate in srebrne medalje. Leta 2005 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska 2. liga
| 85/86
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska ml. liga
| 85/86
|
| 20
| 2
| 6
| 8
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska 2. liga
| 86/87
|
| 39
| 4
| 4
| 8
| +35
| 6
|
| 6
| 2
| 5
| 7
|
| 4
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska ml. liga
| 87/88
|
| 21
| 6
| 10
| 16
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska 2. liga
| 87/88
|
| 32
| 6
| 5
| 11
| +17
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 88/89
|
| 37
| 6
| 11
| 17
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 89/90
|
| 40
| 7
| 8
| 15
| -6
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 90/91
|
| 41
| 6
| 7
| 13
| +4
| 30
|
| 8
| 0
| 3
| 3
| -7
| 0
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 91/92
|
| 43
| 3
| 14
| 17
| +5
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 92/93
|
| 47
| 17
| 15
| 32
| +15
| 12
|
| 12
| 7
| 4
| 11
| +8
| 2
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 93/94
|
| 48
| 25
| 22
| 47
| -5
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 94
|
| 8
| 2
| 3
| 5
| +4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 8
| 1
| 2
| 3
| +2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 94/95
|
| 37
| 16
| 13
| 29
|
| 24
|
| 13
| 5
| 7
| 12
|
| 20
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 8
| 1
| 0
| 1
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 95/96
|
| 40
| 9
| 9
| 18
|
| 16
|
| 5
| 2
| 0
| 2
|
| 12
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 96/97
|
| 44
| 6
| 19
| 25
| +8
| 57
|
| 10
| 3
| 7
| 10
| +2
| 4
|-
| Espoo Blues
| Finska liga
| 97/98
|
| 48
| 13
| 18
| 31
| +8
| 12
|
| 8
| 1
| 0
| 1
| -2
| 0
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 98/99
|
| 53
| 10
| 10
| 20
| -7
| 43
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| 0
| 0
|-
| HC Vsetín
| Finska Češka
| 99/00
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 99/00
|
| 51
| 8
| 11
| 19
| +2
| 30
|
| 7
| 4
| 1
| 5
| +4
| 2
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 00/01
|
| 54
| 5
| 21
| 26
| -3
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 01/02
|
| 56
| 5
| 16
| 21
| -13
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 786
| bgcolor="#7FFF00" | 159
| bgcolor="#7FFF00" | 225
| bgcolor="#7FFF00" | 384
| bgcolor="#7FFF00" | +64
| bgcolor="#7FFF00" | 463
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 71
| bgcolor="#7FFF00" | 25
| bgcolor="#7FFF00" | 27
| bgcolor="#7FFF00" | 52
| bgcolor="#7FFF00" | +5
| bgcolor="#7FFF00" | 44
|}

Zunanje povezave
 

Živeči ljudje
Finski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Finsko
Finski hokejski reprezentanti
Hokejisti HPK Hämeenlinna
Hokejisti HV 71
Hokejisti Malmö IF Redhawks
Hokejisti Espoo Blues
Hokejisti HC Vsetín
Hokejisti Ässät Pori
Hokejisti z upokojenimi številkami
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih